Temne – gruppo etnico africano
 Lingua temne (codice ISO 639-3 tem)
 Regno di Koya o Regno dei Temne – antico stato africano